Mitologia grega
 Antianira, nimfa i amant d'Apol·lo
 Antianira, princesa i amant d'Hermes
 Antianira, en l'Il·líada, «que sembla a un home», sinònim d'Amazones